Parkhalle oder Park-Halle ist der Name von Veranstaltungshallen:

 Parkhalle (Hemer), in Hemer, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Parkhalle (Iserlohn) (früher Alte Halle), in Iserlohn, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Park-Halle (Chemnitz), in Röhrsdorf, kreisfreies Chemnitz, Sachsen